Ренвілл (округ, Міннесота)
 Ренвілл (округ, Північна Дакота)